Církevní střední odborná škola je střední odborná škola provozovaná církví nebo evidovanou právnickou osobou. V Česku existuje řada těchto škol.

Školy odpovídající názvem 
 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
 Církevní střední odborná škola (Spálené Poříčí)

Další školy odpovídající zaměřením 
Aktuální
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.
 Církevní střední zdravotnická škola bl. Zdislavy
 Církevní střední zdravotnická škola
 Cyrilometodějská střední pedagogická škola
 Dívčí katolická škola (Brno)
 Dívčí katolická škola (Kolín)
 Dívčí katolická střední škola
 Dvouletá katolická střední škola
 Evangelická akademie - církevní střední zdravotnická škola
 Evangelická akademie - střední sociální škola
 Evangelická akademie (Náchod)
 Střední odborná škola sociální U matky Boží
 Střední odborné učiliště Adolpha Kolpinga
 Střední pedagogická a zdravotnická škola Sv. Anežky České
 Střední sociální škola svaté Zdislavy

Dřívější
 Církevní střední varhanická škola (1999–2006, přetransformována na Církevní konzervatoř Opava)

Církevní školy v Česku
Střední odborné školy